Der European Touring Car Cup 2010 war die sechste Austragung des European Touring Car Cup. Im Gegensatz zu den vorherigen Jahren, in denen der ETCC nur aus einer Veranstaltung bestanden hatte, wurden 2010 mehrere Rennen über die gesamte Saison hinweg ausgetragen. Gesamtsieger in der Klasse Super 2000 wurde James Thompson, in der Klasse Super Production Vojislav Lekić und in der Klasse Super 1600 Carsten Seifert.

Rennkalender 
Der European Touring Car Cup wurde 2010 auf dem Circuito Vasco Sameiro, dem Salzburgring und dem Autodromo di Franciacorta ausgefahren. Auf jeder Rennstrecke fanden zwei Rennen mit einer Distanz von jeweils 50 Kilometern statt. Ursprünglich war auch ein Erscheinen des ETCC in der Motorsport Arena Oschersleben geplant, jedoch wurde die Veranstaltung abgesagt.

Teams und Fahrer 
Um den European Touring Car Cup wurde in drei verschiedenen Fahrzeugklassen gefahren. Die teilnehmerstärkste Klasse bildete die Super 2000, in der Fahrzeuge bis 2000 cm³ Hubraum zugelassen waren. Darunter war die Super 1600 für Fahrzeuge bis 1600 cm³ Hubraum angesiedelt. Zusätzlich gab es die Klasse Super Production für weitgehend unmodifizierte Serienfahrzeuge.

Ergebnisse

Circuito Vasco Sameiro

Salzburgring

Autodromo di Franciacorta

Wertungen

Super 2000

Super Production

Super 1600 

Motorsportsaison 2010